Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Rakuten Japan Open Tennis Championships 2013. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 28. und 29. September 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Rakuten Japan Open Tennis Championships (englisch)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 63 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in der Präfektur Tokio